Вахит Мелих Халефоглу (; 19 ноября 1919, Антакья, Турция — 20 января 2017, Стамбул, Турция) — турецкий дипломат и государственный деятель, министр иностранных дел Турции (1983—1987).

Биография 
В 1942 г. окончил Школу политических наук Анкарский университет. Владел  французским, английским, немецким и арабским языками. С 1942 по 1944 г. проходил армейскую службу, затем начал дипломатическую службу:

 1949—1951 гг. — второй, затем первый секретарь посольства Турции в СССР. Затем возглавлял политический департамент, управление по политическим вопросам МИД Турции. Был первым заместителем генерального секретаря МИД по политическим вопросам,
 1953—1959 гг. — первый секретарь, советник посольства, временный поверенный в делах посольства в Великобритании,
 1959—1962 гг. — генеральный директор I Департамета МИД Турции,
 1962—1965 гг. — посол в Ливане, в 1964—1965 гг. — посол в Кувейте (по совместительству),
 1965—1966 гг. — посол в СССР,
 1966—1970 гг. — посол в Нидерландах,
 1970—1972 гг. — первый секретарь по политическим вопросам, генеральный секретарь МИД Турции, 
 1972—1982 гг. — посол в ФРГ,
 1982—1983 гг. — посол в СССР.

После всеобщих выборов, состоявшихся в 1983 г., премьер-министр Тургут Озал назначил его министром иностранных дел. На промежуточных выборах в 1986 г. был избран депутатом от Партии Отечества. На всеобщих выборах в 1987 г. не выставлял свою кандидатуру и закончил политическую карьеру.

Награды и звания 
Командор ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия».

Примечания

Источники 
 Биография на biyografi.net

Литература 
 Дипломатический словарь / под ред. А. А. Громыко, А. Г. Ковалева, П. П. Севостьянова, С. Л. Тихвинского, в 3-х томах. — М.: Наука, 1985—1986. — Т. 3. — С. 660—661.

Министры иностранных дел Турции
Послы Турции в Ливане
Послы Турции в Кувейте
Послы Турции в СССР
Послы Турции в Нидерландах
Послы Турции в Германии
Выпускники Анкарского университета
Члены Великого национального собрания Турции XVII созыва
Похороненные на кладбище Зинджирликую